All My Love puede referirse a:

Música

Álbumes 
 All My Love, álbum de 1970 de Cliff Richard
 All My Love, álbum de 1990 de Peabo Bryson
 All My Love, álbum de 1990 de Esteban
 All My Love, álbum de 2009 de SS501
 All My Love, álbum de 2013 de Lenny

Canciones 
All My Love (canción de Major Lazer), canción de 2014 de Major Lazer con Ariana Grande
All My Love (canción de Led Zeppelin), canción de 1979 de Led Zeppelin

Véase también 
All My Loving (desambiguación)